Брут може да се отнася за:

Древен Рим 
 Марк Юний Брут – римски сенатор, убиец на Цезар
 Марк Юний Брут Старши – баща на убиеца на Цезар
 Луций Юний Брут – един от основателите на Римската република
 Децим Брут – римски военачалник, друг от убийците на Цезар

ВМОРО 
 Христо Матов
 Георги Баждаров
 Петър Манджуков

Други хора с името Брут 
 Брут Троянски - наследник на Еней; според легендите основал Британия

Село 
 Брут, село в Косово

Други 
 Брут – трагедия от Волтер
 Роман за Брут – рицарски роман в стихове